Okupační zóna může být:
 Okupační zóny Německa – vojenská okupace Německa po druhé světové válce (dále jednotlivé okupační zóny)
 Britská okupační zóna Německa
 Americká okupační zóna Německa
 Francouzská okupační zóna Německa
 Sovětská okupační zóna Německa
 Bizóna a Trizóna
 Okupační zóny Rakouska – vojenská okupace Rakouska po druhé světové válce

Související články 
 Okupace